Holte kan henvise til flere stednavne i Danmark:
 Holte (Assens Kommune) – en bebyggelse og et ejerlav i Køng Sogn, Assens Kommune
 Holte (Brønderslev Kommune) – en bebyggelse og et ejerlav i Serritslev Sogn og Tolstrup Sogn, Brønderslev Kommune
 Holte (Grevinge Sogn) – en bebyggelse og et ejerlav i Grevinge Sogn, Odsherred Kommune
 Holte (Rudersdal Kommune) – nordlig forstad til København og et ejerlav i Ny Holte Sogn og Søllerød Sogn, Rudersdal Kommune
 Gammel Holte - byområde i Rudersdal Kommune

Se også 
 Holt
 Holz, Holtz
 Holzmann (Holzman), Holtzmann (Holtzman)